Эрик Магнуссон:

 Эрик XII Магнуссон (1339—1359) — король Швеции в 1356—1359.
 Эрик Магнуссон (герцог Сёдерманландский) (1282—1318) — представитель династии Фолькунгов, герцог Сёдерманландский.

См. также 
 Эйрик II Магнуссон (1268—1299) — король Норвегии в 1280—1299.